Obolon (bier), Oekraïens biermerk
 Obolon (district), deel van Kiev in Oekraïne
 Obolon (metrostation), metrostation in Kiev